Heinrich Peyer ist der Name folgender Personen: 
* Heinrich Peyer (Architekt) (1621–1690),  Schweizer Architekt, Festungsingenieur und Kartograph
 Heinrich Peyer (Maler) (1816–nach 1854), österreichischer Landschaftsmaler